Albert O. Hirschman – economista e saggista tedesco naturalizzato statunitense
 Indice di Herfindahl-Hirschman – indice statistico anche noto come indice di concentrazione
 Jack Hirschman – poeta statunitense